Thomerson ist der Familienname folgender Personen:

 Ryan Thomerson (* 1994), australischer Snookerspieler
 Tim Thomerson (* 1946), amerikanischer Schauspieler